

Persone
 Alberto Bolognetti (1538-1585) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Giovanni Bolognetti (1506-1575) – giurista italiano.
 Mario Bolognetti (1690-1756) – cardinale italiano

Altro
 Bolognetti – famiglia patrizia bolognese
 Palazzo Bolognetti-Torlonia – palazzo storico romano demolito, sito in piazza Venezia